Платан — рід рослин родини Платанові.
 «Платан» — пам'ятка природи в Львові.

Морський термін 
 Платан (гардаман) — наперсток для вітрильних робіт.
 Платан — плетена мата, якою обгортають елементи стоячого такелажу і рангоута для запобігання пошкодженням.